Ки́зин (Ки́зина) – русская фамилия. Известные носители:

 Кизин, Михаил Михайлович (род. 1968) — российский актёр.
 Кизин, Сидор Васильевич (род. 1975) — украинский государственный и политический деятель.
 Кизина, Лина Петровна (1941—2006) — советский и российский ихтиолог.

См. также 
 Кизино